Scena kan syfta på:

 Scena, Sydtyrolen – en kommun i Italien
 Scena (fjärilar) – ett släkte fjärilar